«Пароход, плывущий по течению» () — кинофильм режиссёра Джона Форда, вышедший на экраны в 1935 году. Лента основана на одноименном романе Бена Люсьена Бурмана.

Сюжет 
Действие происходит в конце XIX века. Доктор Джон Пирли путешествует по реке, торгуя «настойкой от всех болезней», состоящей преимущественно из алкоголя. Он приобретает старый пароход и бросает вызов кичливому капитану Илаю, что победит того в речной гонке. Его основная надежда — племянник Дьюк, опытный мореход, который должен вскоре к нему присоединиться и помочь отремонтировать корабль. Однако Дьюка арестовывают за убийство, которое тот совершил, защищая свою возлюбленную Флити. Чтобы добиться его освобождения, доктор и Флити должны найти на реке единственного свидетеля, который подтвердит, что это была самооборона...

В ролях 
 Уилл Роджерс — доктор Джон Пирли
 Энн Ширли — Флити Белль
 Ирвин Ш. Кобб — капитан Илай
 Юджин Паллетт — шериф Руф Джефферс
 Джон Макгуайр — Дьюк
 Бертон Черчилль — Новый Моисей
 Фрэнсис Форд — Ифи
 Степин Фетчит — Джона
 Реймонд Хэттон — Мэтт Эбел
 Хейни Конклин — уголовник'' (в титрах не указан)

Ссылки 

Фильмы США 1935 года
Кинокомедии 1935 года
Кинокомедии США
Фильмы-драмы США
Экранизации романов США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы по сценариям Дадли Николса